Екатери́на Миха́йловна Черка́сова (4 декабря 1892 года, Кашино, Волоколамский уезд, Московская губерния — 5 февраля 1938 года, Бутовский полигон) — послушница, святая Русской православной церкви, причислена к лику святых как преподобномученица в 2001 году для общецерковного почитания.

Жизнеописание 
Послушница Екатерина родилась 4 декабря 1892 года в селе Кашино Волоколамского уезда Московской губернии в семье крестьянина Михаила Черкасова. Окончила сельскую церковно-приходскую школу. В 1915 году Екатерина поступила в Троицкий Александро-Невский монастырь, находящийся близ деревни Акатово в Клинском уезде Московской губернии, где подвизалась до 1922 года. По выходе из монастыря женщина оказывала помощь народу.

Арест и мученическая кончина 
Арестована по обвинению в контрреволюционной деятельности в ночь на 20 января 1938 года, сразу после праздника Богоявления. Заключена в тюремную камеру при районном отделении НКВД в городе Истре. Несмотря на серию допросов, непрерывно продолжавшихся в течение нескольких дней в общей сложности пятерыми следователями, виновной себя не признала. После допросов переведена в Бутырскую тюрьму. Фрагмент допроса четвёртым следователем (на третий день ареста):

26 января 1938 года Особой тройкой НКВД по Московской области послушница Екатерина Черкасова приговорена к расстрелу по ст. 58 п. 10—11 за «активную контрреволюционную агитацию».

Расстреляна 5 февраля 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на Бутовском полигоне.

Реабилитирована в 1989 году прокуратурой Московской области.

Канонизация 
Причислена к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Постановлением Священного Синода от 26 декабря 2001 года.

День памяти: 5 февраля (23 января) в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

Примечания

Ссылки 
 
 Преподобномученица Екатерина (Черкасова) в проекте Открытая православная энциклопедия «Древо»
 Преподобномученица Екатерина (Черкасова) // Игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии. Январь-май. — Тверь: Булат, 2002, стр. 23-27. Тираж: 5000 экз.
 Преподобномученица Екатерина (Черкасова) // Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Книга 7. — Тверь: Булат, 2002, стр. 3-6.
 Черкасова Екатерина Михайловна // База данных «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века» Православного Свято-Тихоновского Богословского Института.
 Черкасова Екатерина Михайловна

Христианские святые XX века
Русские православные святые
Преподобномученики
Православные мученики
Канонизированные в XXI веке
Репрессированные в СССР
Родившиеся в Московской губернии
Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне